A 2007-es cseh nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság tizenegyedik versenye. A futamot Brnóban rendezték augusztus 19-én.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

Csehnagydíj
MotoGPcsehnagydíj2007